Ženská dvouhra Lyon Open 2020 probíhala v první polovině března 2020. Do singlové soutěže lyonského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo třicet dva hráček. Jednalo se o úvodní ročník konaný v Palais des Sports de Gerland.

Vítězkou se stala nejvýše nasazená Američanka Sofia Keninová, jež ve finále zdolala německou sto třicátou pátou hráčku světa Annu-Lenu Friedsamovou po třísetovém průběhu 6–2, 4–6 a 6–4. V probíhající sezóně si po triumfu na Australian Open připsala druhé turnajové vítězství, které představovalo pátý singlový titul na okruhu WTA Tour. Keninová tak v Lyonu prolomila šňůru tří porážek z únorových turnajů. Na prahu vyřazení se ocitla ve druhém kole, kdy odvrátila mečbol rumunské kvalifikantce Jaqueline Cristianové. Bodový zisk Američanku poprvé posunul na 4. příčku světové klasifikace. 
´

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

WTA Lyon Open
Tenis ve Francii v roce 2020
WTA Tour 2020